Biografies:
 Àngel Pellicer i Garrido (Tarragona, 1948), biòleg català 
 Antoni Pellicer i Paraire (Barcelona, 1851 - Buenos Aires, 1916), obrer tipògraf i anarquista català 
 Carles Pellicer, diversos personatges
 Carlos Pellicer Andrés (Benigànim, 1971), director d'orquestra i compositor de música festera 
 Carlos Pellicer Vázquez (La Corunya, 1944), futbolista espanyol 
 Joan Pellicer, diversos personatges
 Joan Baptista Pellicer i Cardona (Maó, 1862 - Barcelona, 1930), pianista i professor 
 Joan Enric Pellicer i Borràs (Bellreguard, 1948 - 2017), filòleg i pedagog valencià
 José Pellicer Gandia (El Grau, València, 1912 - 1942), tipògraf i anarquista valencià de la CNT 
 Josep Pellicer i Pagès (Barcelona, 1843 - Mataró, 1903), escriptor i historiador català
 Josep Lluís Pellicer i Fenyé (Barcelona, 1842 - 1901), dibuixant i pintor català 
 Lluís Pellicer i Coma (Solsona, 1931), futbolista català
 Marià Pellicer (Carlet, la Ribera Alta, 1802 - Lingayen, Filipines, 1844), frare dominic, missioner i lingüista valencià
 Ramon Pellicer i Colillas (Barcelona, 1960), periodista 
 Vicent Pellicer i Ollés (Valdealgorfa, Baix Aragó, 1956), escriptor i professor de català per a adults 
 Toponímia:
 Casa Pellicer, edifici noucentista al carrer de Prat de la Riba de Reus (Baix Camp) construït i reformat en part per l'arquitecte Domènec Sugranyes
 Es Caló d'en Pellicer